Miejscowości w USA:
 Negaunee – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
Gminy w USA:
 Negaunee (ang. Negaunee Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette